Савач има више значења:
 Округ Савач (Колорадо)
 Савач (Колорадо)